

Patronyme 

 Alfred Ament (1927-), un des 44 enfants d'Izieu, arrêtés lors de la Rafle du , déportés et assassinés à Auschwitz ;
 Hans Ament (1934-1944), un des 44 enfants d'Izieu arrêtés lors de la Rafle du , déportés et assassinés à Auschwitz ;
 Jeff Ament (né en 1963), un bassiste de rock américain et un des membres fondateurs de Pearl Jam.

Autre 
Ament peut aussi désigner :
 Ament, une forme de la déesse égyptienne Mout.

Patronyme juif